Las Lagunas kan syfta på:

Dominikanska republiken 

 Villa González, ort, Santiago,

Mexiko 

 Las Lagunas, Veracruz, Acayucan, 
 Las Lagunas, Chiapas, Bochil, 
 Las Lagunas, Durango, Pueblo Nuevo, 
 Las Lagunas, Jalisco, Jesús María,